

Жанакалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Аркалицька міська адміністрація, Костанайська область
 Жанакалинський сільський округ — адміністративна одиниця, Жангалинський район, Західноказахстанська область